Jourdain puede referirse a:

Personas 
 Francis Charles Robert Jourdain (1865-1940), ornitólogo británico.
 Francis Jourdain (1876-1958), artista-pintor, sideñador, y dibujante francés.
 Margaret Jourdain (1876-1951), escritora inglesa.
 Michel Jourdain Sr. (1947-), piloto mexicano de automovilismo de velocidad, padre de Michel Jourdain Jr.
 Michel Jourdain Jr. (1976-), piloto mexicano de automovilismo de velocidad, hijo de Michel Jourdain Sr.
 Philip Jourdain (1879-1919), lógico británico, continuador de Bertrand Russell.
 Jourdain Fantosme (siglo XII), historiador y cronista anglo-normando.
 Jourdain Guibelet (siglos XVI y XVII), médico normando.

Miscelánea 
 Monsieur Jourdain, personaje de la obra Le Bourgeois Gentilhomme.
 Jourdain Society, asociación británica de ornitología.
 Estación de Jourdain, línea 11 del subterráneo de París.
 L'Isle-Jourdain (Gers), población y comuna francesa.
 Le Mesnil-Jourdain, localidad y comuna francesa.